Jordi Font i Cardona (Barcelona, 1949), polític català.
 Jordi Font i Ferrer (Barcelona, 1975), surfista de neu català.
 Jordi Font i Morató (Manlleu, 1974), periodista digital català.
 Jordi Font i Rodon (Tarragona, 1924), psiquiatre i religiós català.
 Jordi Font i Rodríguez (Barcelona, 19 de maig de 1942 - Buenos Aires, 2 d'agost de 2017)
 Jordi Font-Agustí (Badalona, 1955), enginyer i escriptor català.